Бундеслига Немачке у рукомету () је највиши ранг немачког рукомета. Лига се игра по правилима ЕХФ−а, а тренутно се у лиги такмичи 18 екипа.

Од 2007. године лигу је спонзорисала Тојота и званично се звала Тојота Бундеслига Немачке. То је трајало све до 2012. године када је немачка Кредитбанка АГ (ДКБ) постала нови спонзор. После тога, име је званично промењено у ДКБ Бундеслига Немачке. Победник у регуларном делу сезоне постаје званични немачки рукометни шампион. Седиште Немачког рукометног савеза је у Дортмунду.

Историја 

Лига је основана 1965. године. Прва сезона је била 1966—67. Била је подељена у две групе − Север и Југ. Први победник је била екипа Гумерсбаха. Од 1977. године се игра само једна група. У лиги се такмичи 18 клубова и игра се укупно 34 кола. Прве две екипе остварују пласман у ЕХФ Лигу шампиона‎, док се наредне три пласирају у ЕХФ Европски куп. Две последње екипе испадају у Другу Бундеслигу. Најуспешнији тим лиге је екипа Кила са 22 освојене титуле.

Клубови у сезони 2022/23.

Прваци

Клубови по броју титула

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница

Рукомет у Немачкој
Рукометне лиге